Патро́н:

 Патрон — у вогнепальній зброї.
 Патрон (сигнальний) — використається в ракетницях для подачі сигналів.
 Патрон (вибухової речовини) — певна кількість вибухової речовини, поміщена в паперову, картонну або пластикову оболонку
 Будівельний патрон — для забивання цвяхів у тверді матеріали, наприклад, у бетон.
 Електричний патрон — пристрій для підключення приладів освітлення до джерела енергії.
 Затискний патрон — пристрій для затискування оброблюваної деталі або різального інструмента у верстаті.
 Пиловий патрон — пилоприймач аспіраційного приладу для відбору проб пилу з повітря
 Патрон (покровитель) — у соціології одна зі сторін певного типу взаємин між людьми (патронату), у Стародавньому Римі — багата, впливова особа, звичайно патрицій, що брала під своє заступництво вільних незаможних або неповноправних громадян.
 Святий патрон — святий, що вважається заступником людини, яка носить його ім'я, або заступником, захисником якого-небудь міста, общини.
 Патрон (пес) (нар. 2019)  — український собака-винюхувач вибухівки
 Пес Патрон (марка) (2022)  - українська поштова марка